Dimitri Stajila (Moldova, 2 de agosto de 1991) é um futebolista moldavo, que joga como goleiro pelo FC Sheriff Tiraspol, principal time da Moldávia.                                        Stajila é um dos jogadores mais altos do mundo com 2,04 metros de altura, sendo o mais alto jogador da Moldávia.

Stajila começou nas categorias de base do Sheriff sendo promovido para o time principal na temporada 2009/2010. Ganhou duas vezes o campeonato nacional nas temporadas de 2011/2012 e 2013/2014.

referencia
http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=103323&epoca_id=143

Futebolistas da Moldávia
Goleiros da Moldávia
Futebolistas do Futbolniy Klub Sheriff